

Codici
GIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gilgit (Pakistan)
gil – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua gilbertese

Sigle
GIL – Gioventù italiana del littorio
GIL – Gruppo Indipendente Liberale (Grupo Independiente Liberal), partito politico spagnolo

Personaggi immaginari 
Gil o Gill – personaggio della serie anime Dragon Ball GT
Gil – personaggio del manga Dragon Knights
Gil Gunderson – personaggio della serie animata I Simpson
Gillington "Gil" Webber – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio del mostro del fiume

Persone

Gil
Gil, soprannome di Gilberto Ribeiro Gonçalves (1980) – calciatore brasiliano
Gil, soprannome di Carlos Gilberto Nascimento Silva (1987) – calciatore brasiliano
Alfredo Gil (1915-1999) – cantante e compositore messicano
Andrés Gil (1990) – attore, personaggio televisivo e modello argentino
Antônio José Gil, detto Tonho (1957) – ex calciatore brasiliano
Bryan Gil (2001) – calciatore spagnolo
Carles Gil (1992) – calciatore spagnolo
Dércio Gil (1939) – ex calciatore brasiliano
Felipe Gil (1913) – cantante e compositore messicano
Francisco Gil de Taboada (1733-1809) – ufficiale e amministratore coloniale spagnolo
Francisco Gil Hellín (1940) – arcivescovo cattolico spagnolo
Frederico Gil (1985) – tennista portoghese
Gastón Gil Romero (1993) – calciatore argentino
Gilberto Gil (1942) – musicista, cantante e politico brasiliano
Goa Gil (1951) – jockey statunitense
Jesús Gil (1933-2004) – imprenditore e politico spagnolo
Jesús Gil Gutiérrez (1951) – ex schermidore cubano
Jesús Gil Manzano (1984) – arbitro di calcio spagnolo
José Gil (1939) – filosofo e saggista portoghese
José Miguel Gil (1971) – tuffatore spagnolo
Juan Gil (1495-1556) – teologo spagnolo
Juan Gil Navarro (1973) – attore argentino
Koldo Gil (1978) – ex ciclista su strada spagnolo
Laura Gil (1992) – cestista spagnola
Leonardo Gil (1991) – calciatore argentino
Lucía Gil (1998) – cantante e attrice spagnola
Luis Gil (1993) – calciatore statunitense
Mario Gil (1985) – ex calciatore cubano
Mateo Gil (1972) – sceneggiatore e regista spagnolo
Moncho Gil (1897-1965) – calciatore spagnolo
Moshe Gil (1921-2014) – storico israeliano
Nacho Gil (1995) – calciatore spagnolo
Óscar Gil Osés (1995) – calciatore spagnolo
Paweł Gil (1976) – arbitro di calcio polacco
Preta Gil (1974) – cantante brasiliana, figlia di Gilberto
Rafael Gil (1913-1986) – regista e sceneggiatore spagnolo
Rodrigo Ángel Gil Torres (1985) – calciatore spagnolo
Sergio Gil Latorre (1996) – calciatore spagnolo
Vasco Gil (...–...) – trovatore portoghese
Vicente Gil (1954) – ex cestista spagnolo
Xavier Gil (1982) – ex calciatore andorrano
Zuriñe Gil García (1987) – ex calciatrice spagnola
Gil Eun-hye (1988) – attrice sudcoreana

Gil-Robles
Álvaro Gil-Robles (1944) – giurista e attivista spagnolo, figlio di José María
José María Gil-Robles y Quiñones (1898-1980) – politico spagnolo
José María Gil-Robles (1935) – politico spagnolo, figlio di José María

Pseudonimi 

 José Larraz (1929-2013) fumettista noto anche come Gil, Watman o Dan Daubeney

Altro 
Gil – nome proprio di persona maschile
Gil – fumetto pubblicato dalla Sergio Bonelli Editore

Pagine correlate
Palazzo dell'ex GIL